Stop! Stop! Stop! е четвърти студиен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Това е първият албум на английски език, а името на групата е изписано като Nu Virgos.

Обща информация 
Успехът на „Стоп! Снято!“ в страните от ОНД и Израел, води Sony Music до решението да изведе ВИА Гра на световния пазар, като през 2003 г. започват записи за дебютен англоезичен албум.

Stop! Stop! Stop! първо е издаден в Япония, на 18 септември 2003 г. Албумът е записан в Лондон, в стил европоп и денс-поп. Заглавието на албума е от заглавната песен. Авторът на музиката на всички песни е Константин Меладзе, текстовете са (с изключение на японската 愛 の 罠) на Алексей Крузин. За три дни са продадени повече от 30 000 копия. Sony Music стартира с голяма промо кампания в 14 страни в Югоизточна Азия в подкрепа на албума, и скоро той получава златен сертификат в Тайван и Хонг Конг, както и платинен в Тайланд.

Успехът в класациите на Япония, води до заплаха от правни действия от производителите на медицинското лекарство виагра, което принуждава Sony Music да изтегли останалите копия от магазините. Групата получава псевдонима Nu Virgos. Както случая с оригиналното име, това е игра на думи – nu в съзвучие с думата new.

Общо продажбите на албума Stop! Stop! Stop! са в размер на повече от 2 милиона копия.

Състав 
 Надежда Грановская – вокали
 Анна Седокова – вокали
 Вера Брежнева – вокали

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2003 година
Музикални албуми от 2004 година